Suran est un nom propre qui désigne :

Saint chrétien 
 Suran (+ 588), higoumène (abbé) près de Caserte en Italie, martyr par la main des Ariens ; fêté le 24 janvier.

Musique 
 Suran, chanteuse coréenne.

Jeu 
 Suran est une ville sur l'île de Vvardenfell, dans le jeu Morrowind.

La vallée du Suran
Vallée principale du Revermont entre la plaine de Bresse et la vallée de l'Ain, dont la rivière prend sa source dans le département du Jura, entre ensuite dans le département de l'Ain à Germagnat et descend vers Pont-d'Ain où elle conflue avec la rivière d'Ain à Varambon.

Hydronymes 
 Le Suran ou Surand, est une rivière française qui coule dans les départements du Jura et de l'Ain dans les deux régions Franche-Comté et Rhône-Alpes. C'est un affluent de la rivière d'Ain en rive droite.

Toponymes 
 Chavannes-sur-Suran est une commune française située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes.
 Simandre-sur-Suran  est une commune française, située dans le département de l'Ain et la région Rhône-Alpes.

Notes et références 
Références